Il doppio del Kroger St. Jude International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Justin Gimelstob e Sébastien Lareau erano i detentori del titolo, ma solo Gimelstob ha partecipato in coppia con Jared Palmer.

Gimelstob e Palmer hanno perso nel 2º turno contro Tommy Haas e Glenn Weiner.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–3, 7–6 (7–3) Alex O'Brien e Jonathan Stark.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Justin Gimelstob /  Jared Palmer (secondo turno)
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (semifinali)
 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

 David Macpherson /  Grant Stafford (quarti di finale) 
 Thomas Shimada /  Jack Waite (quarti di finale) 
 Johan Landsberg /  Myles Wakefield (quarti di finale) 
 Joan Balcells /  Nicolás Lapentti (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kroger St. Jude International 2001
ATP Tour 2001